Dakota kan syfta på:

 Dakota (folkgrupp) – en grupp ursprungsamerikanska stammar på prärien
 Dakota (språk) – ett språk i siouxspråken
 Dakotaterritoriet – ett amerikanskt territorium 1861–1889
 Dakota Building – ett exklusivt bostadshus i New York
 Dakota – RAF och RCAF benämning på flygplanet C-47, se DC-3

Personer
 Dakota Blue Richards (född 1994) engelsk skådespelare
 Dakota Fanning (född 1994) amerikansk skådespelare

Se även 
 North Dakota 
 South Dakota
 Dakota County – flera countyn i USA
 Dakota River